In der Ortschaft Barnstädt wurden zu Ehren der Gefallen Kriegerdenkmäler errichtet:
 Kriegerdenkmal Barnstädt (Weltkriege)
 Kriegerdenkmal Barnstädt (Deutsch-Französischer Krieg)